Ирина Голуб:
 Голуб, Ирина Борисовна (род. 1932) — учёный-языковед, кандидат филологических наук.
 Голуб, Ирина Ивановна (род. 1980) — российская артистка балета.